Rywalizacja mężczyzn w slalomie równoległym podczas mistrzostw świata w Sierra Nevada została rozegrana na trasie o nazwie Sierra Nevada. Kwalifikacje rozegrano 15 marca 2017 roku o 13:45, z kolei biegi finałowe tego samego dnia o 16:16. Złoty medal wywalczył Austriak Andreas Prommegger, który w dużym finale pokonał swego rodaka, Benjamina Karla. W małym finale triumfował Rosjanin Andriej Sobolew, zdobywając tym samym brązowy medal.

Kwalifikacje

Finały 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2017